Alessandro Roccati (né en 1941), égyptologue italien ;
 Cristina Roccati (1732-1797),  physicienne et poétesse italienne ;
 Luigi Roccati (1906-1967), peintre italien.